Ryan M. Johnson (né le  à Thunder Bay, Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il joue aux Canucks de Vancouver en Ligue nationale de hockey (LNH) après avoir déjà joué avec les Blues de Saint-Louis, les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994|| Flyers de Thunder Bay || USHL|| 48|| 14|| 36|| 50|| 28|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 1994-1995|| Université du Dakota du Nord || NCAA|| 38|| 6|| 22|| 28|| 39|| -|| -||- ||- ||-  
|-
| 1995-1996|| Université du Dakota du Nord || NCAA|| 21|| 2|| 17|| 19|| 14|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 1995-1996|| Équipe Canada|| Intl|| 28|| 5|| 12|| 17|| 14|| -|| -||- ||- ||-  
|-
| 1996-1997|| Monarchs de la Caroline|| LAH|| 79|| 18|| 24|| 42|| 28|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 1997-1998|| Beast de New Haven||  LAH|| 64|| 19|| 48|| 67|| 12|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1997-1998|| Panthers de la Floride|| LNH|| 10|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 1998-1999|| Beast de New Haven||  LAH|| 37|| 8|| 19|| 27|| 18|| -|| -||- ||- ||-
|-
| 1998-1999|| Panthers de la Floride|| LNH|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -||- ||- ||- 
|-
|rowspan="2"|1999-2000|| Panthers de la Floride|| LNH|| 66|| 4|| 12|| 16|| 14|| -|| -||- ||- ||-
|-
|Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 14|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -||- ||- ||-
|-
| 2000-2001|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 80|| 7|| 14|| 21|| 44|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 2001-2002|| Panthers de la Floride|| LNH|| 29|| 1|| 3|| 4|| 10|| -|| -||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2002-2003|| Panthers de la Floride|| LNH|| 58|| 2|| 5|| 7|| 26|| -|| -||- ||- ||-
|-
|Blues de Saint-Louis|| LNH|| 17|| 0|| 0|| 0|| 12|| 6|| 0|| 2|| 2|| 6 
|-
| 2003-2004|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 69|| 4|| 7|| 11|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| River Otters du Missouri || UHL|| 29|| 7|| 14|| 21|| 12|| 6|| 1|| 0|| 1|| 13
|-
| 2005-2006|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 65|| 3|| 6|| 9|| 33|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 59|| 7|| 4|| 11|| 47|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 79|| 5|| 13|| 18|| 22|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 62|| 2|| 7|| 9|| 12|| 10|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2009-2010|| Canucks de Vancouver|| LNH||58 ||1 ||4 ||5 ||12 ||44 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2010-2011 ||IceHogs de Rockford ||LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Blackhawks de Chicago ||LNH || 34|| 1|| 5|| 6|| 8|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2

| 667 || 37 || 79 || 116 || 242 || 23 || 1 || 3 || 4 || 10

Notes et références 

Naissance en juin 1976
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Monarchs de la Caroline
Joueur du Beast de New Haven
Joueur des River Otters du Missouri
Joueur des IceHogs de Rockford
Attaquant de hockey sur glace